Wintzenbach es una comuna francesa situada en el departamento de Bajo Rin en la región de Alsacia.

Administración

Demografía

Véase también 
 Comunas de Bajo Rin

Enlaces externos 
 
 Wintzenbach en el sitio del Insee
 Wintzenbach en el sitio de Quid
 
 Mapa de Wintzenbach en Mapquest

Localidades de Bajo Rin